Az 1956-os elsőosztályú labdarúgó-bajnokságot az 1956-os forradalom miatt nem tudták befejezni. Bár az utolsó fordulóra még október 23. előtt sor került, de a csapatok külföldi túrái és a Vasas Közép-európai kupabeli kötelezettségei miatt több mérkőzés elmaradt és ezek pótlására nem volt lehetőség. Bajnokot nem avattak és kiesők sem voltak. A tabellát a Budapesti Honvéd vezette.

Állás

Kereszttáblázat

Fordulók

Vezetőedzők

Játékvezetők 

 Balla Gyula
 Balla Károly
 Bánkuti Andor
 Bebesi
 Bihari Sándor
 Bokor István
 Dankó György
 Dorogi Andor
 Egervári
 Fehérvári József
 Foór György
 Gere Gyula
 Harangozó Sándor
 Hernádi Vilmos
 Huszka
 Kallós Sándor
 Krémer

 Lehel
 Majetics
 Major István
 Nagy II Lajos
 Páldi Ede
 Pósa János
 Révész
 Rigó Lajos
 Rozsnyai József
 Sipos Szilárd
 Somogyi I
 Sós József
 Sramkó Jenő
 Tárkány István
 Virágh Ferenc
 Zsolt István

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 1956. évi bajnokság (RSSSF)

Magyarlabdarugobajnoksag
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok